Séries de televisão do Disney Channel
Temporadas de séries de televisão